Acadèmia de la Llengua Àrab a Alger (Algèria) 
 Acadèmia de la Llengua Àrab al Caire (Egipte) 
 Acadèmia de la Llengua Àrab a Damasc (Síria) 
 Acadèmia de la Llengua Àrab a Israel 
 Acadèmia de la Llengua Àrab a Khartum (Sudan) 
 Acadèmia de la Llengua Àrab a Rabat (Marroc)